Die Abkürzung CTRL oder Ctrl bezeichnet:
 Die im Englischen und im Schweizer Hochdeutsch verwendete Bezeichnung der Strg-Taste (kurz für „Control-Taste“)
 Eine Eisenbahnstrecke in Großbritannien, ehemals Channel Tunnel Rail Link, siehe High Speed 1

CTRL